Бишкураево — название населённых пунктов.

Россия 
 Бишкураево — село в Илишевском районе Башкортостана.
 Бишкураево — село в Туймазинском районе Башкортостана.